góra – forma ukształtowania terenu

Miejscowości i ich części w Polsce 
W Polsce jest 268 miejscowości o nazwie Góra, w tym jedno miasto, 23 miejscowości podstawowe niebędące miastami. Wśród 244 integralnych części miejscowości 9 są częściami miast, a 235 częściami pozostałych miejscowości.
 Góra – miasto

Inne 
 Góra – dawna wieś na Ukrainie
 Góra – dawna osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja
 Góra – historyczna polska nazwa miasta Bergen auf Rügen w Niemczech

 Góra – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim
 Góra – dawna gmina wiejska, powiat płocki, gubernia płocka
 Góra – dawna gmina wiejska, powiat rawski, województwo warszawskie/łódzkie (ob. część Nowego Miasto n. Pilicą)
 Góra – dawna gmina wiejska, powiat warszawski, województwo warszawskie (od 1952 gmina Janówek)
 Góra – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Górze, w województwie łódzkim
 Góra (gromada w powiecie górowskim) – gromada w powiecie górowskim
 Góra (gromada w powiecie jarocińskim) – gromada w powiecie jarocińskim
 Góra (gromada w powiecie międzychodzkim) – gromada w powiecie międzychodzkim
 Góra – gromada w powiecie płockim
 Góra – gromada w powiecie pszczyńskim
 Góra (gromada w powiecie śremskim) – gromada w powiecie śremskim
 Góra – gromada w powiecie wejherowskim
 Góra – gromada w powiecie żnińskim
 Góra – przystanek kolejowy we wsi Parzęczew, w gminie Jaraczewo, w powiecie jarocińskim, w woj. wielkopolskim, w Polsce
 Góra – wzniesienie na Wyżynie Częstochowskiej we wsi w Trzebniów w woj. śląskim, pow. myszkowskim, gminie Niegowa
 Konrad Góra – poeta

Zobacz też 
 Góry